Sezon 2017/18 był 118. sezonem w historii klubu FC Barcelona i 87 z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmuje on okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018.

Przebieg sezonu 
Sezon 2017/18 FC Barcelona rozpoczęła pod wodzą nowego szkoleniowca Ernesto Valverde, który zastąpił na tym stanowisku Luisa Enrique, który nie zdecydował się przedłużyć wygasającego kontraktu. Nowy sezon rozpoczął się tradycyjnie od modyfikacji składu. W ramach transferów w letnim oknie transferowym do zespołu dołączyli: Marlon Santos, Nélson Semedo, Gerard Deulofeu, Paulinho oraz Ousmane Dembélé. Drużynę na zasadzie definitywnego transferu opuścili: Jordi Masip, Jérémy Mathieu, Cristian Tello oraz Neymar. Natomiast na wypożyczenia udali się: Douglas, Munir El Haddadi, Sergi Samper oraz Marlon Santos. Barcelona rozpoczęła sezon od uczestnictwa w turnieju towarzyskim International Champions Cup, który odbywał się w Stanach Zjednoczonych. Po wygranych meczach z Juventusem 2:1, Manchesterem United 1:0 i Realem Madryt 3:2, podopieczni Ernesto Valverde zodołali wygrać ten turniej towarzyski po raz pierwszy w historii. 7 sierpnia 2017 roku odbył się w coroczny turniej towarzyski, który odbywa się ku czci założyciela FC Barcelony Joana Gampera. W tym sezonie w meczu o Trofeu Joan Gamper, Barcelona zmierzyła się z Chapecoense. Drużyna ta pół roku wcześniej została totalnie rozbita przez katastrofę samolotu. Barcelona ku czci ofiar tej tragedii, postanowiła rozegrać tradycyjny mecz o Puchar Gampera, właśnie z tym zespołem. Barcelona wygrała w tym meczu 5:0 i po raz kolejny wygrała ten puchar, choć w tym meczu liczyło się głównie uhonorowanie ofiar tragedii, która wstrząsnęła światem. 13 sierpnia 2017 roku FC Barcelona rozpoczęła sezon oficjalny od pierwszego meczu o Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt. Mecz ten jednak przegrała 1:3. W rewanżu ponownie lepszy okazał się największy rywal, który wygrał 2:0 (w dwumeczu 5:1) i tym samym Barcelona nie zdołała wygrać pierwszego oficjalnego pucharu w sezonie. 20 sierpnia 2017 roku FC Barcelona rozpoczęła sezon ligowy od wygranej 2:0 z Realem Betis. 23 grudnia 2017 roku Barcelona zemściła się za porażkę w Superpucharze i pokonała Real Madryt 3:0 w lidze. W Lidze Mistrzów FC Barcelona pewnie wygrała swoją grupę pokonując Juventus 3:0, Sporting CP 1:0 i 2:0 i Olympiakos SFP 3:1 oraz po remisach 0:0 z Juventusem Turyn i Olympiakosem. W 1/16 finału Pucharu Króla FC Barcelona pokonała Real Murcię 3:0 i 5:0 (8:0 w dwumeczu). W styczniu Barcelona ponownie dokonała kilku transferów. W ramach zimowego okienka transferowego do klubu dołączyli: Philippe Coutinho oraz Yerry Mina. Definitywnie z klubu odszedł Javier Mascherano a na wypożyczenia udali się: Arda Turan, Rafinha oraz Gerard Deulofeu. O pół roku wcześniej z wypożyczenia wrócił Sergi Samper, który doznał poważnej kontuzji. W 1/8 finału Pucharu Króla Barcelona pokonała Celtę Vigo 6:1 w dwumeczu (1:1 i 5:0). W 1/4 finału krajowego pucharu Duma Katalonii pokonała RCD Espanyol 2:1 w dwumeczu (0:1 i 2:0). W 1/2 finału tych rozgrywek Blaugrana pokonała Valencię CF 3:0 w dwumeczu (1:0 i 2:0) i tym samym awansowała do finału tych rozgrywek piąty sezon z rzędu. W 1/8 finału Ligi Mistrzów Barça pokonała Chelsea Londyn 4:1 w dwumeczu (1:1 i 3:0). W pierwszym 1/4 finału Champions League Barcelona pokonała AS Romę 4:1, ale w rewanżu przegrała 0:3 i odpadła z tych rozgrywek już na etapie ćwierćfinału w trzecim sezonie z rzędu. 21 kwietnia 2018 roku Barcelona po raz 30 w historii i 4 z kolei zdobyła Puchar Króla. W finale Barca rozgromiła Sevillę FC 5:0 po dwóch bramkach Luisa Suáreza i po jednym trafieniu Lionela Messiego, Andrésa Iniesty i Philippe Coutinho. 27 kwietnia 2018 roku kapitan zespołu Andrés Iniesta ogłosił, że sezon 2017/18 jest jego ostatnim w barwach FC Barcelony. Iniesta w Barcelonie spędził 22 lata a w pierwszej drużynie 16 lat. 29 kwietnia 2018 roku FC Barcelona po raz 25 w historii zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii na 4 mecze przed końcem sezonu. Tym samym Barcelona zakończyła sezon 2017/18 z krajowym dubletem. 6 maja 2018 roku w drugim ligowym spotkaniu z Realem Madryt padł remis 2:2. Sezon 2017/18 FC Barcelona zakończyła z tylko jedną porażką ligową (4:5 z Levante UD). Z 93 punktami na koncie, z 14 punktową przewagą nad drugim w tabeli Atlético Madryt i z 16 punktami przewagi nad trzecim Realem Madryt. Najlepszym strzelcem sezonu został Lionel Messi, który we wszystkich oficjalnych spotkaniach w sezonie 2017/18 pokonywał bramkarzy rywali 45 razy. Messi został także królem strzelców ligi a także laureatem Europejskiego Złotego Buta, dzięki 34 golom w La Lidze. Obie nagrody zdobył już drugi sezon z rzędu.

Skład

Zawodnicy powołani ze składu rezerw

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy 

Źródło:

Mecze

Bilans meczów oficjalnych

Statystyki meczów 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

(X) – piłkarze, którzy odeszli z klubu w trakcie sezonu lub piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.(R) – piłkarze, którzy nie są oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie są powoływani z drużyny rezerw.
Źródło:

Najlepsi strzelcy

Tabele

Primera División

Copa del Rey 

Finał:

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa D:

Faza Pucharowa:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej